

Personnes 

  (1895-1953) est un écrivain albanais.
 Haki R. Madhubuti (né en 1942) est un écrivain américain.
  (1958-1986) est un pilote albanais.
  (né en 1969) est un cycliste albanais.

Lieux 

  est un village d'Estonie.
  est un village d'Iran.
  est une ancienne ville du Japon.

Autres 

 Haki ou Hake est un roi des mers scandinave dans la mythologie nordique.
 Écriture japonaise du fluide dans le manga One Piece.